A  vonal (서해선, ) a szöuli metró egyik vonala, de a Korail hálózatán belül egy része hagyományos vasútvonalként is funkcionál. A 12 állomásos első metrószakaszt  és  között 2018. június 16-án adták át. A 23,3 km hosszú vonal a korábban másfél órás autóutat 33 perces vonatútra csökkenti. A vonal a későbbiekben tovább épül, hogy összeköttetést biztosíthasson a  és  vonalakkal.

Állomások

Jegyzetek

Szöuli metró
Dél-Korea vasútvonalai